Hydrocotyle chilensis är en flockblommig växtart som beskrevs av Federico Philippi. Hydrocotyle chilensis ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spikbladsläktet
chilensis